Alciopa är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Jean Victor Audouin och H. Milne-Edwards 1829. Alciopa ingår i familjen Alciopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Alciopa